Левобережный — разъезд (населенный пункт) в Омском районе Омской области России. Входит в состав Богословского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» разъезд вошёл в состав образованного муниципального образования «Богословское сельское поселение».

География 
Левобережный находится на юге центральной части региона, фактически находясь на территории Омска.

Абсолютная высота — 103 м над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 170 человек мужчин — 76, женщин — 94	(44,7 и 55,3 % соответственно)
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 87 % от общей численности населения в 148 чел..

Инфраструктура 
железнодорожный разъезд Левобережный.

Путевое хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги. Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Омского района